Николай Григорьевич Драцкий (1 июня 1930, деревня Гавриловка, ныне Фёдоровского района Республики Башкортостан — 19 мая 1982, Альметьевск) — буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть», Герой Социалистического Труда (1966).

Биография

Образование 
 Ишимбайский нефтяной техникум

Трудовая деятельность 
С 1950 года бригадир буровиков треста «Бавлынефть», с 1953-го в тресте «Татбурнефть», с 1961 года — буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Альметьевскбурнефть» в Татарской АССР.

С 1972 года буровой мастер Мегионского управления буровых работ производственного объединения «Главтюменнефтегаз» в Тюменской области, с 1974 года — начальник буровой Мангышлакского управления буровых работ производственного объединения «Мангышлакнефть» в Казахской ССР.

В 1975 году вернулся в Татарию, работал буровым мастером Альметьевского управления буровых работ производственного объединения «Татнефть».

Жил в городе Альметьевске.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1966 года за выдающиеся успехи в совершенствовании технологии и организации буровых работ, достижение высоких показателей в бурении нефтяных скважин и умелое руководство бригадой Драцкому Николаю Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждён медалями.

Ссылки 

 

Выпускники ИНТ
Нефтяники Татарстана